
Летучая мышь (значения):

 Летучие мыши (Microchiroptera) — подотряд рукокрылых, содержащий большую часть видов этого отряда.

В искусстве 
 Летучая мышь — оперетта композитора Иоганна Штрауса.
 Летучая мышь — экранизация оперетты Штрауса режиссёра Яна Фрида (1979).
 Летучая мышь — экранизация оперетты Штрауса режиссёра Оксаны Байрак (2005).
 Летучая мышь — танец, заимствован из оперетты «летучая мышь».
 Летучая мышь — московский театр-кабаре, созданный в 1908 году Никитой Балиевым.
 Летучая мышь — московский театр-кабаре, воссозданный Григорием Гурвичем по мотивам театра-кабаре Балиева.

В кино 
 Летучая мышь
 Летучие мыши
 Дьявольская летучая мышь

В литературе 
 Летучая мышь — рассказ (сказка) Льва Толстого.
 Как филин поймал летучую мышь — стихотворение А. К. Толстого (1841).
 Летучая мышь — политический детектив Дерека Картуна.

См. также 
 «Летучая мышь» — народное название переносной керосиновой лампы в ветрозащитном исполнении.
 Fledermaus